Власак — фамилия. Известные носители:
 Власак, Джерри — американский хирург-травматолог и активист защиты прав животных.
 Власак, Лавиния — бразильская актриса. Бывшая топ-модель.
 Власак, Томаш — чешский хоккеист, крайний нападающий.